Aranea obscura est un synonyme attribué à trois espèces d'araignées :
 Aranea obscura Olivier, 1789 est synonyme de Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)
 Aranea obscura Fabricius, 1793 nec Olivier, 1789 est synonyme de Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
 Aranea obscura Walckenaer, 1802 nec Olivier, 1789 est synonyme de Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Pisauridae
Titanoecidae
Lycosidae